Vol. 3 ist der Name:

 eines Albums des US-amerikanischen Rappers Jay-Z, siehe Vol. 3… Life and Times of S. Carter
 eines Albums der australischen Band Mammoth Mammoth, siehe Vol. III – Hell’s Likely
 eines Albums der US-amerikanischen Band Slipknot, siehe Vol. 3: (The Subliminal Verses)
 eines Albums der Supergroup Traveling Wilburys, siehe Traveling Wilburys Vol. 3